De Viennois is een historische regio in Frankrijk, in het oosten van het departement Rhône en het noorden van de departementen Isère en Drôme. Verder kan de term verwijzen naar:
 Dauphiné van de Viennois (1142-1349), en later gewoon "Dauphiné": opvolger van het graafschap Albon, na 1349 een provincie van Frankrijk
 Graafschap Vienne (844–1450) of Viennois